Fourmilier est l’ancien nom donné aux oiseaux de la famille des Formicariidae (ou formicariidés). Cette famille est constituée de deux genres et douze espèces.

Notes et références 

Formicariidae